«Цирк бабочек» () — короткометражный независимый фильм американского режиссёра Джошуа Вайгеля с Ником Вуйчичем, Дагом Джонсом и Эдуардо Верастеги в главных ролях. Картина получила премию размером 100 тысяч долларов в благотворительном проекте «Дорпост Филм Проджект».

Сюжет 
Действие картины разворачивается во времена Великой депрессии. Мендес — директор цирка «Бабочка» и вместе с труппой он приезжает в Южную Каролину. Здесь он посещает местную ярмарку, где встречает несчастного молодого человека Уилла, с рождения не имеющего рук и ног и вынужденного выставлять себя напоказ. После встречи с Мендесом Уилл решает вступить в его труппу и прячется в одной из машин цирка «Бабочка». Мендес и циркачи тепло приветствуют юношу. Уилл узнаёт печальные истории членов труппы и то, как Мендес вернул им любовь к жизни. В один день Уилл случайно выясняет, что может плавать и решает выполнить на сцене сложный трюк: подняться под купол, а затем спрыгнуть в небольшой бассейн с водой. Он счастлив тому, что смог обрести веру в себя.

В ролях

История создания 
Идея создания картины впервые пришла к Джошуа и Ребекке Вайгелям, супружеской паре кинематографистов из Лос-Анджелеса, после того, как они увидели видео с лекциями Ника Вуйчича. Написав сценарий, Вайгели обратились в службу по связи с общественностью Вуйчича. Ник положительно оценил сценарий и подписал контракт на роль в картине. Даг Джонс согласился на съёмки в «Цирке бабочек» под впечатлением от одной из предыдущих короткометражек Вайгеля. По воспоминаниям режиссёра, ему было важно найти подходящего исполнителя на роль Мендеса, однако он не предполагал всерьёз, что Эдуардо Верастеги, поклонником которого Вайгель был после просмотра фильма , согласится на участие в короткометражке.

Согласно автобиографии Вуйчича, съёмки с ним заняли не больше недели. Он сам выполнял трюки в фильме, в том числе связанные с нырянием. Для страховки его подвешивали над площадкой на специальных ремнях.

После получения премии благотворительного проекта «Дорпост Филм Проджект», Вайгели объявили о намерении снять полнометражный фильм на основе «Цирка бабочек».

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Короткометражные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы 2009 года
Фильмы о христианстве